Finsterkarspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Finsterkarspitze (Venedigergruppen), Tyrolen, 
 Südliche Finsterkarspitze, Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar